Ка́мень-на-Оби́:
 Камень-на-Оби — город, в Алтайском крае, административный центр Каменского района.
 Камень-на-Оби — муниципальное образование со статусом городского поселения и административно-территориальное образование (город районного значения) в Каменском районе Алтайского края Российской Федерации.
 Камень-на-Оби — военный аэродром в Каменском районе Алтайского края.
 Камень-на-Оби — железнодорожная станция Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги в городе Камень-на-Оби.